Варва́рка — топоним в России.

 Варварка — улица в центре Москвы, ведущая от Красной площади в сторону ныне утраченных Варварских ворот.
 Варварка — улица во Владимире.
 Варварка — река, приток реки Гусь.